El que segueix és la llista de la duresa dels elements químics.

Referències 

Llistes de química